oświetlenie (grafika komputerowa)
 oświetlenie naturalne – światłem słonecznym (bezpośrednim, rozporoszonym), od naturalnych pożarów, erupcji wulkanów, bioluminescencja itp.
 oświetlenie sztuczne – światłem wytworzonym z ingerencją ludzi
 oświetlenie samochodu
 oświetlenie uliczne

Zobacz też 
 natężenie oświetlenia